Skyscraper (álbum) - do grupo The David Lee Roth Band
 Skyscraper (canção) - gravada por Demi Lovato
 Skyscraper (1928) - filme com William Boyd e Alan Hale
 Skyscraper (2018) - filme com Dwayne Johnson e Neve Campbell